Termin Bioc ima više značenja.

 Bioc (naselje)
 Malonil-KoA O-metiltransferaza, enzim